Орловка — посёлок в Тегульдетском районе Томской области России. Входит в состав Чёрноярского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, граничащей с Красноярским краем, примерно в 800 метрах к востоку от пос. Чёрный Яр и в 1 км к северо-западу от оз. Перевозное.

 Климат
Находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 9 сентября 2004 года № 197-ОЗпосёлок вошёл в состав образованного муниципального образования Чёрноярское сельское поселение.

В ночь 7 мая начался пожар в ходе которого остался один дом.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочная дорога до Чёрного Яра, центра поселения.

Примечания 

Населённые пункты Тегульдетского района